Giovani amanti (The Young Lovers), film diretto da Anthony Asquith (1954)
Giovani amanti (The Young Lovers), film diretto da Samuel Goldwyn Jr. (1964)

Pagine correlate
The Young Lovers